Marco Antonio Trefogli (*Torricella-Taverne, Suiza, 24 de julio de 1782 – † Torricella-Taverne, Suiza, 10 de septiembre de 1854) fue un pintor y escultor estucador Suizo - Italiano.

Biografía 

Hijo de Paolo Antonio Abbondio Trefogli y Angela Maria Lepori, se trasladó a Turín a una temprana edad para aprender el oficio de pintor decorador; trabajó bajo las ordenes de Pelagio Palagi en el sitio de construcción del Palacio Real, en las residencias de Racconigi, Stupinigi y en el castillo de Pollenzo. Sucesivamente también trabajó en las decoraciones de la Biblioteca Real y del Teatro Regio, siempre a Turín. En el año 1818 se casó con Luigia Albertolli  con quien tuvo 11 hijos, entre ellos el arquitecto e ingeniero Michele Trefogli, el pintor Bernardo Trefogli, el arquitecto e ingeniero Paolo Trefogli y el comerciante Camillo Trefogli.

Bibliografía 
 Franca Dalmasso, Palagi, Bellosio e altri nella sala da pranzo del Castello di Pollenzo, in Giuseppe Carità (a cura di), Pollenzo. Una città romana per una "Real Villeggiature" romantica, Savigliano 2004, 225-241.

 Alessandra Buoso, Marco Antonio Trefogli, in Costanza Roggero Bardelli, Sandra Poletto (a cura di), Le Residenze Sabaude. Dizionario dei personaggi, Torino 2008.

 Beatrice Bolandrini, Artisti della "val di Lugano" a Torino. Un primo repertorio dei ticinesi nell'Ottocento, in Giorgio Mollisi (a cura di), Svizzeri a Torino nella storia, nell'arte, nella cultura, nell'economia dal Cinquecento ad oggi, «Arte&Storia», anno 11, numero 52, octubre de 2011, Edizioni Ticino Management, Lugano 2011.

 Raimondo Locatelli, Adriano Morandi, Homines Loci Torrexelle Et Tabernarum. Patriziato e Comune di Torricella, Taverne 2012.

 Curriculum vitae de Marco Antonio Trefogli, por Bernardo Michele Trefogli Guanilo

 Biblioteca Real (Turín)
 Pelagio Palagi
 Castillo de Pollenzo
 Castillo Real de Racconigi

Ítalo-suizos
Nacidos en el cantón del Tesino